Beckham megye (Kentucky)
 Beckham megye (Oklahoma)